Кафа́ров — фамилия распространенная на просторах бывшего СССР. Происходит от арабского мужского имени Кафар.

Известные носители:
 Кафаров, Виктор Вячеславович (1914—1995) — советский химик-технолог, член-корреспондент АН СССР (1966).
 Кафаров, Владимир Абдулазим оглы (1935—2000) — Заслуженный деятель искусств Азербайджана, Заслуженный работник культуры, поэт и переводчик.
 Кафаров, Кафар Магарамович (1970—1998) — российский футболист, защитник.
 Кафаров, Кафар — азербайджанский футболист, полузащитник.
 Кафаров Пётр Иванович (в монашестве Палладий; 1817—1878) — священнослужитель Православной Российской Церкви, начальник 13-й Русской православной миссии в Пекине.

Кафа́рова:
 Кафарова, Эльмира Микаил кызы (1934—1993) — азербайджанский государственный деятель и дипломат.

Примечания